Дергаєво — назва декількох населених пунктів Росії.

 Дергаєво — присілок в Юр'єв-Польському районі Владимирської області.
 Дергаєво — присілок в Кирилівському районі Вологодської області, Ферапонтовське сільське поселення.
 Дергаєво — присілок в Кирилівському районі Вологодської області, Талицьке сільське поселення.
 Дергаєво — присілок в Павлово-Посадському районі Московської області, Аверкиївське сільське поселення.
 Дергаєво — присілок в Раменському районі Московської області, Раменське міське поселення.